«Хадернер Штерн» () — станция Мюнхенского метрополитена, расположенная на линии . Станция находится в районе Хадерн ().

История 
Открыта 22 мая 1993 года. Станция названа в честь рядом расположенного торгового центра, который он находится.

Архитектура и оформление 
Путевые стены выполнены из золотых стеклянных камней. На потолке висит конструкция отражателя, выполненная из гофрированного алюминиевого листа, к которому светильники прикреплены поперек дорожек. Пол выложен гранитными плитами, а в центре — эллипсообразная мозаика Рикарда Дитца. На восточной стороне расположен лифт, который ведёт на улицу Гуардинистштрассе.

Пересадки 
Проходит автобус следующей линии: ночной N40.

См. также 
 Список станций Мюнхенского метрополитена

Примечания

Ссылки 
 «Хадернер Штерн» на сайте muenchnerubahn.de
 План окрестности станции

Станции Мюнхенского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1993 году